Steenholdt ist der Familienname folgender Personen:

 Alibak Steenholdt (1934–2012), grönländischer Verwaltungsjurist und Beamter
 Konrad Steenholdt (* 1942), grönländischer Politiker und Lehrer
 Nathanael Steenholdt (1874–1919), grönländischer Landesrat
 Otto Steenholdt (1936–2016), grönländischer Politiker, Lehrer und Autor
 Vittus Steenholdt (1808–1862), dänisch-grönländischer Katechet, Hochschullehrer und Übersetzer